Filmes
 Red Dust, com Clark Gable, traduzido no Brasil como Terra de Paixões (1932)
 Gunfighters, com Randolph Scott, distribuído no Brasil como Terra de Paixões (1947)
 The Hi-Lo Country, com Woody Harrelson, rebatizado no Brasil como Terra de Paixões (1998)
 Nouvelle France, com Gérard Depardieu, exibido em Portugal como Terra de Paixões (2004)

Outros usos
Tierra de pasiones, telenovela colombiana exibida no Brasil como Terra de Paixões